Az Amerikai Egyesült Államokban 25 Jefferson megye és egy parish létezik.

Jefferson megye (Alabama)
Jefferson megye (Arkansas)
Jefferson megye (Colorado)
Jefferson megye (Florida)
Jefferson megye (Georgia)
Jefferson megye (Idaho)
Jefferson megye (Illinois)
Jefferson megye (Indiana)
Jefferson megye (Iowa)
Jefferson megye (Kansas)
Jefferson megye (Kentucky)
Jefferson megye (Louisiana)
Jefferson megye (Mississippi)
Jefferson megye (Missouri)
Jefferson megye (Montana)
Jefferson megye (Nebraska)
Jefferson megye (New York)
Jefferson megye (Nyugat-Virginia)
Jefferson megye (Ohio)
Jefferson megye (Oklahoma)
Jefferson megye (Oregon)
Jefferson megye (Pennsylvania)
Jefferson megye (Tennessee)
Jefferson megye (Texas)
Jefferson megye (Washington)
Jefferson megye (Wisconsin)

Lásd még  
Jefferson Davis megye (Louisiana)
Jefferson Davis megye (Mississippi)